Endophragmiella är ett släkte av svampar. Endophragmiella ingår i familjen Helminthosphaeriaceae, ordningen Sordariales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Endophragmiella